The Steve Howe Album — второй студийный альбом гитариста Стива Хау, выпущенный 1 ноября 1979 года на виниле, и переизданный на CD 17 мая 1994 года.

Описание 
По мнению рецензента All Music Guide The Steve Howe Album является «кульминацией всего, что из себя представляет Хау, каждый жанр музыки, который он любит так нежно, изысканно играет и аранжирует». На альбоме «в обстановке кантри и блюграсса» представлены «самые сильные и оригинальные композиции» Хау. The Steve Howe Album в отличие от других альбомов Хау, на которых сильно отразилось звучание тех групп, в которых он играл, является самобытным и уникальным.

В записи The Steve Howe Album приняли участие бывшие коллеги Хау по группе Yes Алан Уайт, Билл Бруфорд и Патрик Мораз (они же участвовали и в записи первого альбома Хау). Картину для обложки для альбома нарисовал Роджер Дин.

Список композиций

Участники записи 
 Стив Хау — электро-, акустические и бас-гитары, испанская гитара, ситар, мандолина, банджо, педальная слайд-гитара, синтезатор Moog, вокал
 Клэр Хэмилл — вокал на «Look Over Your Shoulder»
 Ронни Лехи — синтезаторы Korg & ARP, орган Хаммонд на «Pennants» и «Look Over Your Shoulder»
 Билл Бруфорд — ударные на «All's a Chord»
 Алан Уайт — ударные на «Pennants» и «Look Over Your Shoulder»
 Патрик Мораз — фортепиано на «All's a Chord»
 Клайв Банкер — перкуссия на «Cactus Boogie»
 Грэм Прескетт — скрипка на «The Continental»
 59 Piece Orchestra под управлением Эндрю Джэкмена на «Double Rondo»
 Струнный ансамбль на «Concerto in D, 2nd Movement»

Гитары, использовавшиеся во время записи
На внутренней части разворота альбома были представлены фотографии гитар, которые использовались во время записи, и таблица, в которой указаны соответствующие дорожки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы Стива Хау
Альбомы, оформленные Роджером Дином
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Atlantic Records